Подвижка — небольшое смещение, продвижение. Как термин, может означать:
 Подвижка груза — морской термин, обозначающий сдвиг груза из-за качки судна по причине неправильной укладки, плохого крепления и т. п..
 Подвижка ледника (сёрдж) — резкое увеличение скорости движения ледников.
 Подвижка льда — взаимное смещение льдин на поверхности водоёма из-за которого образуются полосы тёртого льда и разводья.
 Подвижки фотоаппарата (сдвиг и уклон) — возможность взаимного перемещения и наклона объектива и кассетной части фотоаппарата.

Примечания